Douglas Costa de Souza (ur. 14 września 1990 w Sapucaia do Sul) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w amerykańskim klubie Los Angeles Galaxy. W latach 2014–2018 reprezentant Brazylii. Srebrny medalista Mistrzostw Świata U-20 2009. Uczestnik Mistrzostw Świata 2018 i Copa América 2015.

Kariera klubowa 
Douglas Costa jest wychowankiem EC Novo Hamburgo, a potem Grêmio Porto Alegre, w którym rozpoczął piłkarską karierę w 2008. 7 stycznia 2010 podpisał kontrakt z ukraińskim klubem Szachtarem Donieck. 1 lipca 2015 podpisał 5-letni kontrakt z Bayernem Monachium. Kwota transferu wyniosła 30 mln euro.

12 lipca 2017 został wypożyczony, na dwa lata z opcją wykupu, do Juventusu. 7 czerwca 2018 został oficjalnie zawodnikiem Juventusu, podpisując kontrakt z klubem do 2022. Kwota transferu wyniosła 40 mln euro.

5 października 2020 został wypożyczony, do swojego byłego klubu Bayernu Monachium. W maju 2021 roku po jedenastu latach występów w Europie Douglas Costa został wypożyczony do brazylijskiego klubu Grêmio, w którym rozpoczął seniorską karierę. Po nieudanych występach w Grêmio wypożyczenie zostało skrócone. 10 lutego 2022 został wypożyczony do amerykańskiego klubu LA Galaxy. Po zakończeniu wypożyczenia Douglas Costa podpisał kontrakt z LA Galaxy do 30 czerwca 2023.

Kariera reprezentacyjna 
Douglas Costa występował w swojej karierze w reprezentacji Brazylii do lat 20. 12 listopada 2014 zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Brazylii w wygranym 4:0 towarzyskim meczu przeciwko Turcji.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 14 Marca 2022)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 5 października 2020)

Sukcesy

Szachtar Donieck 
 Mistrzostwo Ukrainy: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
 Puchar Ukrainy: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
 Superpuchar Ukrainy: 2010, 2012, 2013

Bayern Monachium 
 Klubowe mistrzostwa świata: 2020
 Mistrzostwo Niemiec: 2015/2016, 2016/2017
 Puchar Niemiec: 2015/2016

Juventus 
 Mistrzostwo Włoch: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
 Puchar Włoch: 2017/2018
 Superpuchar Włoch: 2018

Reprezentacyjne 
 Mistrzostwo Ameryki Południowej U-20: 2009
 Wicemistrzostwo świata U-20: 2009

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Piłkarze Szachtara Donieck
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze Juventus F.C.
Piłkarze Los Angeles Galaxy
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Copa América 2015
Urodzeni w 1990
Mistrzowie Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej 2009